Ron Jones puede referirse a:
Ron Jones, director de televisión, autor de algunos capítulos de Doctor Who.
Popeye Jones, nacido Ronald Jones, baloncestista.
Ron Jones, político canadiense.
Ron Jones (profesor), autor del experimento de la «Tercera Ola».
Ron Jones, compositor de música de varias series de televisión, como Family Guy, Duck Tales y Star Trek: The Next Generation.
Ron Jones, atleta británico.